Жаба
 Жаби (Ranidae) — родина безхвостих земноводних (Anura). Також загальна назва безхвостих земноводних.
 Жаба — річка, ліва притока Чепци
 Грудна жаба — повсякденна назва стенокардії.
 Жаба, Горлова жаба (Архаїзм) — те ж, що гострий тонзиліт.
 Жаба, «жаба душить» (Розмовний стиль) — жадібність, скупість
 Фотожаба — сленгова назва зображення, отриманого шляхом комп'ютерного фотомонтажу (від назви популярної програми Adobe Photoshop).
 ЖАБА — іспит в Хогвартсі наприкінці навчання (Гаррі Поттер).
 Жаба — вигаданий персонаж коміксів Марвел

 Жаба — прізвище.
 Жаба — старовинний дворянський рід в Білорусі.
 Збінек Жаба — чехословацький єгиптолог.

Див. також 
 Жаби (значення)